Sophie Adlersparre ist der Name folgender Personen:

* Sophie Adlersparre (Malerin) (1808–1862), schwedische Malerin
 Sophie Adlersparre (Frauenrechtlerin) (1823–1895), schwedische Schriftstellerin, Verlegerin und Frauenrechtlerin